L'Équipier película francesa, dirigida por Philippe Lioret y estrenada en el año 2004.

Argumento 
Camille llega a la isla de Ouessant, lugar en el que nació, para ocuparse de la venta de la casa de su familia, pero pasa tan solo una noche allí cuando de repente descubre el secreto.

En 1963, un extraño llegó a la isla para unirse al grupo de fareros del que su padre era jefe. Aquel hombre, Antoine, se marchó en tan solo dos meses, aunque no sin antes cambiar el curso de los acontecimientos y las vidas de cada uno de los habitantes de la isla.

Enlaces externos